XCG steht für:
 Experimental Cargo Glider, siehe Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte vor 1962
 General Airborne Transport XCG-16
 Douglas XCG-17

xcg steht für:
 Cisalpines Gallisch (ISO-639-3-Code), Varietät der gallischen Sprache

Abkürzung